Чекша — топоним в России:

 Чекша — посёлок в Прилузском районе Республики Коми.
 Чекша — река в Республике Коми.
 Чекша — река в Республике Карелии.
 Чекша (Палручей) — река в Вологодской области.

Примечания